Le tournoi de Marseille 2006 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur dur.

Faits marquants 
 Arnaud Clément remporte le tournoi en simple en battant Mario Ančić en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Martin Damm et Radek Štěpánek s'imposent face à Mark Knowles et Daniel Nestor.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Tennis en France en 2006
Tennis en février 2006